Cris Agterberg (1883-1948), een Nederlands beeldend kunstenaar
Toon Agterberg (1953), een Nederlands acteur
Ron Agterberg (1969), een Nederlands honkballer

Zie ook 
Achterberg (doorverwijspagina)